La Longue Pierre (Langer Stein) bezeichnet

 La Longue Pierre (Landepéreuse), Menhir in Landepéreuse, Département Eure, Frankreich
 La Longue Pierre (Saint-Pierre-Église), Menhir in Saint-Pierre-Église, Département Manche, Frankreich 

Siehe auch:
 Pierre Longue
 Langer Stein